Kwame Adzenyina Yeboah (Gold Coast, 1994. június 2. –) ausztrál labdarúgó, az ausztrál Western Sydney csatára. Rendelkezik ghánai állampolgársággal is.

További információk 
Kwame Yeboah adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1994-ben született személyek
Ausztrál labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Brisbane Roar labdarúgói
A Western Sydney Wanderers labdarúgói
A Fortuna Köln labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek